В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Нортгемптон ():
 округ '''Нортгемптон''' — штат Виргиния
 округ '''Нортгемптон''' — штат Пенсильвания
 округ '''Нортгемптон''' — штат Северная Каролина